Береника (, , аттич. Ференика ) — древнемакедонское женское имя собственное, приблизительно переводится как «приносящая победу». Латинизированный вариант имени — Вероника.

Персоналии 
 Береника (I в. до н. э.—I в. н. э.) — дочь Саломеи (сестры Ирода I), жена Аристобула IV.
 Береника (I в.) — дочь царя Иудеи Ирода Агриппы I, любовница Тита.
 Береника (II в. до н. э.) — вторая жена Понтийского царя Митридата VI.
 Береника (III в. до н. э.) — вторая жена Селевкидского царя Антиоха II Теоса.
 Береника (ум. 72/71 до н. э.) — аристократка с греческого острова Хиос, третья жена понтийского царя Митридата VI Евпатора.
 Береника (II век до н. э.) — невеста последнего пергамского царя Аттала III.
 Береника (IV в. до н. э.) — вторая жена правителя Одрисского царства Севта III.

Царицы Эллинистического Египта:
 Береника I (IV—III в.в. до н. э.) — третья жена Птолемея I Сотера.
 Береника II (III в. до н. э.) — жена Птолемея III Эвергета.
 Береника III (Клеопатра Береника, II—I в. до н. э.) — правила вместе со своим мужем-дядей Птолемеем X Александром.
 Береника IV (77-55 год до н. э.) — дочь Птолемея XII.

Топонимы 
 Береника — ном в античном Египте.
Античные города:
 Береника — город в Эпире.
 Береника — город на территории современной Иордании, прежде назывался Пелла и переименованный позднее в Филиппию.
 Береника (Беренекида) — переименованный город Евхеспариды (или Гесперида) в Киренаике, современный Бенгази.
 Береника Панхрисос (Береника Золотая) — город на территории современного Судана на территории Дерахейба (ал-Аллаки).
 Береника Троглодитика — город и морской порт в Птолемеевском Египте на западном побережье Красного моря.

Искусство 
 «Береника» — трагедия французского драматурга Жана Расина.
 «Береника» — рассказ Эдгара Аллана По.
 Береника — новелла Генриха Шумахера.
 Береника — персонаж романа Лиона Фейхтвангера «Иудейская война»
 «Береника» — опера Альберика Маньяра по трагедии Жана Расина (1911).
 «Береника» — короткометражный фильм режиссёра Эрика Ромера (1954).

Астрономия 
 (653) Береника — астероид, открытый в 1907 году.

См. также 
 Вереника
 Вероника (значения)

Примечания